Džindići est un toponyme qui peut désigner :
Džindići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Džindići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Džindići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;